Диаконешти има више значења:

 Диаконешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Диаконешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Диаконешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији